Peter van de Velde (schilder), Vlaams schilder uit de 17e eeuw
 Peter van de Velde, bijnaam van Pieter de Kempeneer, een Vlaams renaissanceschilder
 Peter Van de Velde (organist), Vlaams organist
 Peter Van De Velde (acteur), Vlaams acteur

Zie ook 
 Peter van der Velde (schrijver), een Drents schrijver
 Peter van der Velde (shorttracker), voormalig Nederlandse shorttracker
 Velde (doorverwijspagina)